Les cantons du Havre sont des subdivisions administratives françaises situées dans le département de la Seine-Maritime et la région Normandie. Avant le redécoupage de 2014, Le Havre était subdivisé en neuf cantons ; la ville est désormais couverte par six cantons, qui regroupent également six autres communes, dont elle est le bureau centralisateur.

Géographie 
Ces cantons sont organisés autour du Havre dans l'arrondissement du Havre. Leur altitude varie de  (Le Havre) à  (Le Havre) pour une altitude moyenne de .

Histoire 

Le premier découpage des cantons a eu lieu en 1801 (Arrêté du 3 Vendémiaire An X - 25 septembre 1801).
Le Havre était divisé en trois cantons.

En 1852 (loi du 9 juillet 1852), les communes de Grainville et d'Ingouville ont été intégrées au Havre.
Ingouville est devenu le canton du Havre-Nord.
Le Havre est devenu le canton du Havre-Sud.

En 1864 (loi du 21 mai 1864), création du canton du Havre-Est.

En 1888 (loi du 7 juillet 1888), création des cantons du Havre 1, 2, 3, 4, 5 et 6 (disparition des cantons du Havre Nord, Sud et Est).

En 1964 (décret du 28 janvier 1864), création du canton du Havre 7 (division des cantons 3, 4, 5 et 6).

En 1982 (décret du 27 janvier 1982) :
 création du canton du Havre 8 (division du canton du Havre 7).
 création du canton du Havre 9 et du Havre 10 (division du canton du Havre 4 et du canton de Montivilliers).

Administration

Canton d'Ingouville (1833-1852), rebaptisé canton du Havre Nord (1852-1888)

Conseillers généraux 
 De 1833 à 1848, les cantons de Montivilliers et d'Ingouville (Le Havre-Nord) avaient le même conseiller général. Le nombre de conseillers généraux était limité à 30 par département.

Conseillers d'arrondissement (de 1833 à 1888)

Canton du Havre (1833-1852) rebaptisé canton du Havre-Sud (1852-1888)

Conseillers généraux

Conseillers d'arrondissement (de 1833 à 1940)

Ancien canton du Havre Est (1864-1888)

Conseillers généraux (1864 à 1888)

Conseillers d'arrondissement (de 1864 à 1888)

Ancien canton du Havre-1 (1888-1988)

Conseillers d'arrondissement du Havre-1 (de 1888 à 1940)

Canton du Havre-1 (créé en 1888), ex-2ème canton (La Bourse, Le Perrey, Les Halles centrales, Saint-François)

Canton du Havre-2 (créé en 1888), ex-3ème canton (Brindeau, Champs Barets, Cité Chauvin, Demidoff, Douanes, Eure, Neiges, Vallée Bereult)

Conseillers d'arrondissement du Havre-2 (de 1888 à 1940)

Canton du Havre-3 (créé en 1888), ex-4ème canton (Aplemont, Graville, Soquence)

Conseillers d'arrondissement du Havre-3 (de 1888 à 1940)

Canton du Havre-4 (créé en 1888), ex-5ème canton (Danton, Hôtel de Ville, Les Ormeaux, Thiers)

Conseillers d'arrondissement du Havre-4 (de 1888 à 1940)

Canton du Havre-5 (créé en 1888) (Acacias, Les Gobelins, Perrey, Saint Léon, Saint Vincent, Sainte Cécile, Sainte Marie, Square Massillon, Tourneville)

Conseillers d'arrondissement du Havre-5 (de 1888 à 1940)

Canton du Havre-6 (créé en 1888) (Sainte Adresse, Sanvic)

Conseillers d'arrondissement du Havre-6 (de 1888 à 1940)

Canton du Havre 7 (Bleville, Dollemard, Mont Gaillard)

Canton du Havre 8 (Bois de Bléville, La Mare au Clerc, La Mare-Rouge)

Canton du Havre 9 (Aplemont, Caucriauville, La Pommeraie, Rouelle)

Composition 
Avant le redécoupage de 2014, les cantons du Havre recouvrent la commune du Havre découpée en 9 fractions cantonales et la commune de Sainte-Adresse incorporée dans le canton du Havre-6

Démographie 

Ces données incluent tous les cantons du Havre, le décompte inclus donc aussi Sainte-Adresse.

Notes et références

Articles connexes 
 Seine-Maritime
 Arrondissements de la Seine-Maritime
 Liste des cantons de la Seine-Maritime
 Liste des communes de la Seine-Maritime
 Liste des conseillers généraux de la Seine-Maritime

Liens externes 
 Les cantons du Havre sur le site de l'Insee
 plan des cantons du Havre sur Mapquest
 Localisation des cantons du Havre sur une carte de France

Havre
Administration territoriale du Havre